Открытый чемпионат Малайзии по бадминтону 2007 года — первый турнир Супер Серии 2007. Проводился в столице Малайзии Куала-Лумпуре с 16 по 21 января 2007 года.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Линь Дань
  Ли Цзунвэй
  Петер Гаде
  Чэнь Хун
  Чэнь Цзинь
  Бао Чуньлай
  Кеннет Йонассен
  Чэнь Юй

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Чжан Нин
  Се Синфан
  Сюй Хуайвэнь
  Ван Чэнь
  Лу Лань
  Чжу Линь
  Пи Хунъянь
  Яо Цзе

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Йенс Эриксен / М. Лундгаард Хансен
  Чŏн Джэсŏнъ/ Ли Ёнъдэ
  Чун Тханфук (Чжун Тэнфу)/ Ли Ваньхуа (:en:Lee Wan Wah)
  Кендра Виджая /  Тони Гунаван
  Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
  Энтони Кларк / Роберт Блэйр
  Мохд Фейрузизуан Мохд Тазари / Лин Вун Фуи

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Гао Лин / Хуан Суй
  Ян Вэй / Чжан Цзевэнь
  Чжан Явэнь / Вэй Или
  Хуан Бэйди (:en:Wong Pei Tty) / Чэнь Ихуэй
  Ду Цзин / Чжао Тинтин
  Гэйл Эммс / Донна Келлог
  Энданг Нурсугианти / Рани Мундиасти
  Цзян Яньмэй / Ли Юйцзя

Результаты

Микст

Сеяные 
  Нова Видианто / Лилиана Натсир
  Судкет Прапакамол / Сарали Тунгтонгкам
  Се Чжунбо / Чжан Явэнь
  Энтони Кларк / Донна Келлог
  Томас Лайбоум / Камилла Руттер Юл
  Натан Робертсон / Гэйл Эммс
  Чжэн Бо / Гао Лин
  Чжан Цзюнь / Чжао Тинтин

Результаты 

Бадминтонные соревнования
2007 год в бадминтоне
Открытый чемпионат Малайзии по бадминтону
Январь 2007 года
Спорт в Малайзии в 2007 году